Babakan kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):

Babakan (Babakan), in de provincie West-Java
Babakan (Bandung), in de provincie Bantam
Babakan (Ciparay), in de provincie West-Java
Babakan (Ciseeng), in de provincie West-Java
Babakan (Ciwaringin), in de provincie West-Java
Babakan (Dramaga), in de provincie West-Java
Babakan (Kalimanah), in de provincie Midden-Java
Babakan (Karanglewas), in de provincie Midden-Java
Babakan (Karangpucung), een plaats in het onderdistrict Karangpucung, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
Babakan (Kawunganten), in de provincie Midden-Java
Babakan (Padang), in de provincie Oost-Java
Babakan (Pugung), in de provincie Lampung
Babakan (Sumber), in de provincie West-Java
Babakan (Tenjo), in de provincie West-Java